Die Kategoria e Parë 1994/95 (sinngemäß: Erste Liga) war die 56. Austragung der albanischen Fußballmeisterschaft und wurde vom nationalen Fußballverband Federata Shqiptare e Futbollit ausgerichtet. Die Spielzeit begann am 27. August 1994 und endete am 27. Mai 1995.

Saisonverlauf 

Die Liga war im Vergleich zum Vorjahr wieder von 14 auf 16 Teams aufgestockt worden. In der Saison 1993/94 waren KS Lushnja und KS Sopoti Librazhd aus der Kategoria e Parë abgestiegen. Für die neue Spielzeit kamen KS Shkumbini Peqin und KS Iliria Fushë-Kruja, die beide ihre erste Saison in der höchsten albanischen Fußballklasse absolvierten, sowie FK Tomori Berat und Shqiponja Gjirokastra (früher: Luftëtari Gjirokastra) nach ein- bzw. dreijähriger Abstinenz hinzu. Titelverteidiger war KS Teuta Durrës.

Die Meisterschaft wurde in einer regulären Spielzeit mit Hin- und Rückrunde ausgetragen. Jedes Team trat zwei Mal gegen jede andere Mannschaft an. Anders als im Vorjahr, als die letzten beiden Mannschaften in die damals noch zweitklassige Kategoria e dytë absteigen mussten, stieg dieses Mal nur der Tabellenletzte ab, weil die Liga in der folgenden Saison auf 18 Teilnehmer aufgestockt werden sollte. Meister und Vizemeister zogen in den UEFA-Pokal ein. Da das Zweitplatzierte Teuta Durrës aber zugleich den nationalen Pokal für sich entscheiden konnte und damit bereits im Europapokal der Pokalsieger vertreten war, rückte der Dritte FK Partizani Tirana in den UEFA-Pokal nach.

Insgesamt fielen 525 Tore, was einem Schnitt von 2,2 Treffern pro Partie entspricht. Torschützenkönig mit 21 Treffern wurde Arben Shehu von Shqiponja Gjirokastra.

Nach der Vizemeisterschaft im Vorjahr konnte der SK Tirana die Spitze der Liga erobern und feierte die erste Meisterschaft seit 1989. Mit dem fünfzehnten Titel der Vereinsgeschichte konnte man zugleich wieder zum bisherigen alleinigen Rekordchampion Partizani Tirana aufschließen, der in dieser Saison den dritten Rang belegte und somit aufgrund der besseren Tordifferenz gegenüber Flamurtari Vlora in den UEFA-Pokal einzog. Zweiter wurde der Titelverteidiger Teuta Durrës, ebenfalls punktgleich mit Partizani und Flamurtari. Überraschenderweise verpassten die Aufsteiger Shqiponia Gjirokastra und Albpetrol Patos, zuletzt noch in den Kampf um den Ligaverbleib verwickelt, nur knapp den Einzug ins internationale Geschäft. Vllaznia Shkodra, in der vorherigen Spielzeit noch Vierter, musste sich dieses Mal mit dem elften Platz begnügen. Shkumbini Peqin und Tomori Berat, zwei der anderen Liganeulinge, sicherten sich als Siebter und Neunter ebenso souverän der Klassenerhalt wie Dinamo Tirana, Apolonia Fier, KF Elbasani, Besalidhja Lezhë und KS Laçi. Selbst der Tabellenvorletzte Besa Kavaja hatte in einem im Gegensatz zu den Vorjahren früh entschiedenen Abstiegskampf noch zehn Zähler Vorsprung auf den einzigen Abstiegsrang, welcher vom chancenlosen Aufsteiger Iliria Fushë-Kruja eingenommen wurde, der in dreißig Partien nur 22 Tore erzielte und 64 Gegentreffer hinnehmen musste.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Die Mannschaft des Meisters SK Tirana

Literatur

Einzelnachweise 

1994 95
Fußballsaison 1994/95